Newkirk ist der Familienname folgender Personen:

 Anastacia Newkirk (* 1968), US-amerikanische Sängerin und Songschreiberin, bekannt als Anastacia
 Eunice Newkirk (1939–2023), US-amerikanische Sängerin
 Ingrid Newkirk (* 1949), US-amerikanische Tierschutz-Aktivistin
 John Newkirk, US-amerikanischer Eishockeyspieler, Teilnehmer der WM 1959

Newkirk ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Newkirk (Iowa)
 Newkirk (New Mexico)
 Newkirk (New York)
 Newkirk (Ohio)
 Newkirk (Oklahoma)
 Newkirk (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Newkirk Township